Сулеюв:

 Сулеюв — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Пётркувский повят.
 Сулеюв — гмина (волость) в Польше, входит в Пётркувский повят, Лодзинское воеводство.